Lauret steht für zwei französische Gemeinden:

 Lauret (Landes) im Département Landes
 Lauret (Hérault) im Département Hérault

Lauret ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Lauret (* 1969), argentinischer Mathematiker
 Martin Lauret (* 1971), niederländischer Langstreckenläufer
 Wenceslas Lauret (* 1989), französischer Rugby-Union-Spieler